Вайнрайх — фамилия.

 Вайнрайх, Каспар (до 1461—после 1496) — данцигский хронист, торговец и судовладелец XV века.
 Вайнрайх, Макс (Мейер Лазаревич; 1894—1969) — американский лингвист-германист, один из крупнейших специалистов в области идиша.
 Вайнрайх, Уриэл (1926—1967) — американский лингвист.